Knoflooksaus, veel gegeten bij shoarma.
 Shoarmasaus (verhaal), bekend verhaal over deze saus.